Naselja:

Hrvatska:
 Kamensko (Karlovac), gradsko naselje Karlovca
 Kamensko (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog
 Kamensko (Trilj), gradsko naselje Trilja

BiH:
 Kamensko (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo

Crna Gora:
 Kamensko (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić